Сергей Колюбакин:
 Колюбакин, Сергей Витальевич (род. 1977) — российский и белорусский хоккеист.
 Колюбакин, Сергей Иванович (1722—1793) — русский военный, генерал-поручик.